Loreto kan syfta på:

Geografi

Argentina 

 Loreto, Corrientes, 
 Loreto, Misiones, 
 Loreto kommun, Argentina, Santiago del Estero, 
 Ciudad de Loreto, ort, Santiago del Estero,

Bolivia 

 Loreto, Bolivia, Beni,

Brasilien 

 Loreto kommun, Brasilien, Maranhão,

Frankrike 

 Loreto-di-Casinca, departementet Haute-Corse i regionen Korsika,

Italien 

 Loreto, kommun,

Mexiko 

 Loreto, Chihuahua, 
 Loreto, Mexiko, 
 Loreto, Zacatecas, 
 Loreto kommun, Baja California Sur, 
 Loreto kommun, Zacatecas, 
 Loreto, Guanajuato, Acámbaro,

Peru 

 Loreto (region),

Se även 
 Loretto

<

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Peruförgreningar